Schloss Wartenburg bezeichnet:

 ein Schloss in Sachsen-Anhalt, siehe Wartenburg (Kemberg)
 ein Schloss in Oberösterreich, siehe Schloss Neuwartenburg